Санто Доминго Тевантепек има више значења:

 Општина Санто Доминго Тевантепек (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Санто Доминго Тевантепек (Санто Доминго Тевантепек, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику